Новая Ивановка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Новая Ивановка — прежнее название села Газахбереси Нефтчалинского района.

Молдавия 
 Новая Ивановка — село в Чимишлийском районе.

Россия 
 Новая Ивановка — деревня в Валдайском районе Новгородской области.
 Новая Ивановка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Новая Ивановка — деревня в составе Краснокамского городского округа в Пермском крае.
 Новая Ивановка — деревни в Аткарском районе Саратовской области.
 Новая Ивановка — село в Калининском районе Саратовской области.

Украина 
 Новая Ивановка — село в Арцизском районе Одесской области.
 Новая Ивановка — село в Саратском районе Одесской области.
 Новая Ивановка — село в Изюмском районе Харьковской области.
 Новая Ивановка — село в Лозовском районе Харьковской области.

См. также